Tectura testudinalis är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Tectura testudinalis ingår i släktet Tectura och familjen Lottiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
testudinalis